Skrzyszów (gromada w powiecie tarnowskim) 
 Skrzyszów (gromada w powiecie wodzisławskim) (rybnicki/wodzisławski)